Kanice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kanice (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Kanice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar